Kombe steht für: 
 Kombe (Mythologie), in der griechischen Mythologie die Tochter des Flussgottes Asopos
 Kove (Ethnie), Sprachgruppe im Westen der Insel Neubritannien

Kombe ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Kombe (* 1985), sambischer Fußballspieler
 Saviour Kombe (* 1991), sambischer Sprinter